Júzcar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Júzcar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Júzcar (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar